Филаде́льфия (с  — любящая Дельфы) — название ряда древних и современных городов.

Города 
 Филадельфия — город в штате Пенсильвания, США.
 Филадельфия — город в штате Миссисипи, США.
 Филадельфия — город в штате Нью-Йорк, США.
 Филадельфия — город в штате Теннесси, США.
 Филадельфия — коммуна в Италии, в регионе Калабрия.
 Филадельфия — город в Парагвае, административный центр провинции Бокьерон.
 Филадельфия — город в провинции Гуанакасте, Коста-Рика.
 Филадельфия — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Неа-Филаделфия (Аттика) — пригород Афин, столицы Греции.

Исторические города 
 Филадельфия — город в Древнем Израиле.
 Филадельфия — город в Древнем Египте.
 Филадельфия — город в Киликии.

Исторические названия 
 Филадельфия — название Аммана, столицы Иордании, в греческую и римскую эпохи.
 Филадельфия — город на западе Малой Азии, ныне Алашехир.

Другое 
 Филадельфия — сорт мягкого сливочного сыра.
 «Филадельфия» — художественный фильм (США, 1993)
 «Филадельфия» — телесериал (США, 2001—2002)
 Филадельфия — протестантская церковь в Ижевске.
 Филадельфия — популярный ролл типа «урамаки».